Galoolley (Togdheer)
 Galoolley (Woqooyi Galbeed)